Скотти — фамилия.

Известные носители:

 Скотти, Андрес (род. 1975) — уругвайский футболист.
 Скотти, Антонио (1866—1936) — итальянский баритон.
  (—), южноафриканский игрок в регби, участвовал в международных соревнованиях в 1896 году.
 Скотти, Винченцо (род. 1933) — итальянский политик.
 Скотти, Джерри (род. 1956) — итальянский телеведущий.
 Скотти, Иосиф Петрович (1801—1857) — архитектор, преподаватель Академии художеств.
 
 Скотти, Людвиг Дерангадаге (род. 1948) — президент Республики Науру с 29 мая по 8 августа 2003 года и с 22 июня 2004 года по 19 декабря 2007 года; премьер-министр Науру с 11 июня 2013 года.
 Скотти, Пьетро (Пётр Иванович) (1768—1837) — художник; мастер декоративной живописи.
 Скотти, Филиппо (род. 1999) — итальянский актёр.

Династия Скотти:
 Скотти, Джованни Батиста (Иван Карлович) (1776 или 1777 — 1830) — художник, автор эскизов барельефов пьедестала Александровской колонны.
 Скотти, Доменико (Дементий Карлович) (ок. 1780 — ок. 1826) — художник.
 Скотти, Иван Иванович (ок. 1818) — актёр, певец. Сын Дж. Б. Скотти.
 Скотти, Карл (1747—1823) — художник-декоратор.
 Скотти, Михаил Иванович (1814—1861) — художник.

См. также 
 Скотт
 Монтгомери «Скотти» Скотт